DON est un sigle, qui peut signifier :
 déoxynivalénol, une mycotoxine ;
 disque optique numérique ;
 .

DON est un code, qui peut désigner :
 l'aéroport civil de Dos Lagunas Peten, au Guatemala, selon le code AITA ;
 le Donair Flying Club, au Royaume-Uni, selon le code OACI de compagnie aérienne.

Voir aussi 
 Battle Stadium D.O.N, un jeu vidéo de combat (d’après les univers ragon Ball Z, ne Piece et aruto)

Code